Supercoppa turca 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2019 – torneo di pallavolo maschile